

Geografia 
Monserrato – comune italiano della Città metropolitana di Cagliari
Monserrato – frazione di Agrigento
Monserrato – quartiere di Catania

Religione 
Chiesa di Santa Maria in Monserrato degli Spagnoli – luogo di culto cattolico di Roma
Santuario della Madonna di Monserrato – luogo di culto cattolico dell'isola d'Elba

Altro 
Aeroporto di Monserrato – aeroporto militare di Cagliari
Parco di Monserrato – area verde di Sassari
Stazione di Monserrato Policlinico – fermata della rete tranviaria di Cagliari
Policlinico di Monserrato – presidio ospedaliero dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari